Button (engl. für Knopf) steht für:
 Schaltfläche, ein Bedienelement in grafischen Benutzeroberflächen 
 Button, die englische Bezeichnung für Taste/Knopf, siehe auch Button mashing (bei Computerspielen)
 Button (Ansteckplakette), eine Form von Anstecknadeln, die in den 1980er-Jahren populär wurden 
 Buttonsonde, eine Austauschsonde zur enteralen Ernährung 
 Button (Bogenschießen), eine Federmechanik beim Sportbogen, um den Härtegrad von Pfeilen anzupassen

Personen:
 Daniel E. Button (1917–2009), US-amerikanischer Politiker
 David Button (* 1989), englischer Fußballtorhüter
 Fiona Button (* 1983), britische Schauspielerin
 Jemmy Button (~1815–1864), Ureinwohner Feuerlands
 Jen Button (* 1977), kanadische Schwimmerin
 Jenson Button (* 1980), britischer Rennfahrer
 John Button (1933–2008), australischer Jurist und Politiker
 John Button (Rennfahrer) (1943–2014), britischer Rallycrossfahrer
 Lina Button (* 1983), Schweizer Sängerin und Songtexterin
 Richard Button (* 1929), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Ryan Button (* 1991), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Stephen Decatur Button (1803–1897), amerikanischer Architekt
 Thomas Button († 1634), englischer Seefahrer und Polarforscher

Siehe auch:
 Buttons
 Bouton
 Der seltsame Fall des Benjamin Button
 Buton (Begriffsklärung)